Revollo ist der Familienname folgender Personen:
 Manuel Revollo Crespo (1925–2014), bolivianischer Ordensgeistlicher, Koadjutorbischof des Bolivianischen Militärordinariates
 Mario Revollo Bravo (1919–1995), italienischer Kardinal der römisch-katholischen Kirche und Erzbischof von Bogotá